Тамбовцев — фамилия.

 Тамбовцев, Александр Николаевич (род. 1964) — советский борец вольного стиля.
 Тамбовцев, Виталий Леонидович (род. 1947) — советский и российский экономист.
 Тамбовцев, Юрий Олегович (род. 1949) — советский и российский футболист, тренер.

 Тамбовцева (Скулкина), Анастасия Валерьевна (род. 1982) — российская спортсменка-саночница.

См. также 
 Тан(м)бовцев, Василий — русский писатель второй половины XVIII века.